Nutzen bezeichnet:

 Nutzen (Wirtschaft), Maß für die Fähigkeit von Gütern, Bedürfnisse zu befriedigen
 Nutzen (Drucktechnik), mehrere Teilprodukte auf einem Druckbogen
 Nutzen (Elektronik), Anordnung meist mehrerer Leiterplatten innerhalb eines Rahmens

Siehe auch:

 Nutzung
 Utilität